Hundvin ist der Familienname von:
 Eirik Hundvin (* 1950), norwegischer Musiker und Musikproduzent
 Mia Hundvin (* 1977), norwegische Handballspielerin